Alkeste steht für:

 Alkestis, Person der griechischen Mythologie
 (124) Alkeste, nach dieser benannter Asteroid

Siehe auch:

 Alceste